św. Afra z Augsburga, zm. ok. 304 za czasów cesarza Dioklecjana
 św. Afra, męczennica w Brescii za czasów cesarza Aureliana